Manabu Itagaki est un personnage du manga Ippo

Relation 
Il a une sœur, Nanako, qui est aimée par Imai Kyosuke.
Ses parents aimeraient que Nanako épouse Imai. Takamura considère le père de Manabu Itagaki comme son maître, prétendant même qu'il a été vaincu par ce "Maître de la blague.

Passé 
Itagaki Manabu n'a été que deuxième aux inter-lycées. Il a été battu 3 fois par Imai Kyosuke et 3 fois par KO. Il appartenait à l'équipe de football mais on lui a conseillé la boxe alors il s'y est mis... Sa vitesse est un don inné mais il est aussi dû à sa pratique du football.

Caractère 
Itagaki est extraverti. Il admire Ippo même si c'est Ippo qui a détruit sa confiance en lui. Itagaki est un out-boxeur de haut niveau, il possède une grande vitesse, ce qui fait que le temps ne se passe pas de la même façon pour lui et ses adversaires. Il est considéré comme une élite et semble aimer Kumi Mashiba, tout comme son modèle, Makunouchi Ippo.

Objectif 
Son premier objectif lorsqu'il arrive au club de Kamogawa est de battre Imai Kyosuke, qui l'a battu 3 fois au niveau amateur. Mais après avoir perdu son premier match et s'être fait sermonner par Ippo, son but est qu'Ippo lui dise qu'il ressemble à un vrai pro. Après une de ses victoires, Ippo compte lui dire qu'il ressemble désormais à un magnifique pro mais Kamogawa lui dit que pour qu'Itagaki donne le meilleur de lui-même, il ne faut pas le lui dire.

Palmarès 
Au niveau professionnel, Itagaki est champion espoir de l'est du Japon, mais il déclare forfait pour la finale nationale à cause d'une blessure au poignet et au tendon d'Achille.

Ensuite, le champion espoir national, l'"élève" de Sendo Takeshi, l'affronte lors d'un match au classement, mais il perd face à Itagaki en 1 round...ce match est considéré comme le premier match du génie Itagaki. Son style ressemble fort à celui du génie de l'esquive Leonard. En effet, sa perception du temps est différente sur le ring et il voit ses adversaires au ralenti. Ca lui permet de créer des contres parfaits. Il est donc classé dans les 8 premiers au Japon et s'apprête à participer au tournoi de classe A qui choisira qui affrontera Ippo lors du Champion Carnival et qui couronnera le roi des rois de la vitesse.

Notes et références 
 
 Hajime No Ippo New Challenger Épisode 01 à 17.
 Hajime No Ippo tome 30 à 84

Boxeur de fiction
Personnage de Ippo